Anaspis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Geoffroy 1762. Anaspis ingår i familjen ristbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ristbaggar
Anaspis